Le nom Roadrunners de Phoenix désigne plusieurs franchises de hockey sur glace, toutes basées à Phoenix, Arizona.

Roadrunners de Phoenix (AMH), franchise défunte qui a évolué en Western Hockey League puis en Association mondiale de hockey.
Roadrunners de Phoenix (PHL), franchise défunte qui a évolué en Pacific Hockey League.
Roadrunners de Phoenix (LCH), franchise défunte qui a évolué en Ligue centrale de hockey.
Roadrunners de Phoenix (LIH), franchise défunte qui a évolué en Ligue internationale de hockey.
Roadrunners de Phoenix (ECHL), franchise défunte qui a évolué en ECHL.